Mărunțișu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Mărunțișu (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Mărunțișu (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița